Mario Moretti – ex terrorista italiano
Mario Moretti – calciatore italiano nato nel 1889
Mario Moretti – calciatore italiano nato nel 1902
Mario Moretti – canottiere italiano 4° all'Olimpiade di Los Angeles 1932
Mario Moretti – scrittore, critico, drammaturgo, adattatore teatrale e regista italiano